Best of The Easybeats + Pretty Girl – kompilacja zespołu The Easybeats. Album wydany został 1 stycznia 1967. W październiku 2010 umieszczony został na 6. pozycji na liście najlepszych albumów australijskich w książce 100 Best Australian Albums.

Lista utworów 
Wszystkie piosenki z wyjątkiem opisanych skomponowali Stevie Wright i George Young.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Easybeats
Albumy muzyczne wydane w roku 1967
Albumy kompilacyjne
Albumy Albert Productions
Albumy Parlophone